Cry Baby může znamenat:

 Cry Baby (album) – debutové studiové album americké zpěvačky Melanie Martinez,
 Cry Baby (píseň) – píseň nahraná skupinou Garnet Mimms and the Enchanters.